П'єр Шантрен (1899—1974) — французький лінгвіст.

 Шантрен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Шантрен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез
 Шантрен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези